Альдеануэва-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 14,51 км². Население — 119 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки